Silberbornbach bezeichnet mehrere Gewässer:

 einen Nebenfluss des Goldbachs in Sachsen-Anhalt, siehe Mönchsbach (Goldbach)
 einen Nebenfluss der Wetschaft in Hessen, siehe Silberbornbach (Wetschaft)